Juan María Solare  – compositore e pianista argentino
 Impianto solare termico  – impianto che riscalda l'acqua tramite energia solare
 Impianto solare termodinamico  – tipo di centrale elettrica che sfrutta la radiazione solare, accumulandola sotto forma di calore per mezzo di tecniche di concentrazione solare, per convertirla ottenendo una produzione di energia elettrica

Pagine correlate 

 Solari
 Solaro